Hrvatsko društvo za neuroznanost
hdn, kod ISO 639-3 za sjeverni haida jezik
eng. kratica za hemolitičku bolest novorođenčeta (hrv. HBN)
hidrodenitrogenacija
međ. IATA kod za zračnu luku Yampa Valley